Към декември 2021 г. дискографията на италианския поп певец Нек обхваща 15 студийни албума, 3 компилации, 1 концертен албум и 49 сингъла, издадени в Италия в периода 1992 – 2021 г.

Италианска дискография

Студийни албуми

Концертни и други албуми

Компилации

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Други класирани песни

Испанска дискография

Студийни албуми 
 1997 – Nek (Laura no está)
 1998 – Entre tú y yo
 2000 – La vida es
 2002 – Las cosas que defenderé
 2005 – Una parte de mí
 2006 – En el cuarto 26
 2009 – Nuevas direcciones
 2013 – Filippo Neviani
 2015 – Antes de que hables

Компилации 
 2003 – Lo mejor de Nek – El año cero
 2006 – Esencial (за латиноамериканския пазар)
 2011 – Es así – Greatest Hits 1992 – 2010

Сингли

Сътрудничество

Като изпълнител

Друго 
 Laura, 1997 (английска версия на Laura non c'è)
 Laura no está, 1997 (испанска версия на Laura non c'è)
 La vita è (Remix), 2000 (ремикс на Айфел 65)

Източници и бележки

Външни препратки 
 Дискография на Нек на официалната му уеб страница
 Дискография на Нек на Allmusic
 Дискография на Нек на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители